Lez bezeichnet, als Nebenform von lès französische Orte und Gebietskörperschaften:
 frühere Gemeinde im Département Haute-Garonne, siehe Lez (Haute-Garonne), heute: Saint-Béat-Lez
 Gemeinde im Département Nord, siehe Lez-Fontaine
 Gemeinde im Département Ariège, siehe Les Bordes-sur-Lez
 Gemeinde im Département Hérault, siehe Castelnau-le-Lez
 Kanton im Département Hérault, siehe Kanton Castelnau-le-Lez
 Gemeinde im Département Hérault, siehe Montferrier-sur-Lez
 Gemeinde im Département Hérault, siehe Prades-le-Lez

Lez ist der Name folgender Flüsse in Frankreich:
 Nebenfluss der Rhône, siehe Lez (Rhône)
 Nebenfluss des Flusses Salat, siehe Lez (Salat)
 Küstenfluss zum Mittelmeer im Département Hérault, siehe Lez (Hérault)

LEZ steht für:
 Low Emission Zone, die Umweltzone in London, siehe Verkehr in London#Straßenverkehr

lez steht für:
 lez, ISO-639-Sprachcode für die Lesgische Sprache

Siehe auch:
 Lèze

Abkürzung